Panzing steht für:

 Panzing (Gangkofen), einen Ortsteil der Gemeinde Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Panzing (Gemeinde Kapelln), eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kapelln im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich